Водонапорная башня № 3 — инженерное сооружение в Железнодорожном районе Новосибирска. Построена в 1912 году. Памятник архитектуры регионального значения.

Рядом с башней расположен другой памятник архитектуры — Водонапорная башня № 1.

Описание 
Водонапорная башня № 3 находится возле путей Западно-Сибирской железной дороги северо-западнее вокзала Новосибирск-Главный.

Круглая трехъярусная башня сделана из красного кирпича и базируется на рустованном цоколе из гранитных камней.

Ярусы разделяют кирпичные тяги.

Первый уровень облицован горизонтальным кирпичным рустом, от второго уровня его отделяет карнизный пояс, второй и третий уровни разделены между собой более сложным по профилю карнизным профилем.

Венчающий карниз башни сделан широким и многоступенчатым.

Купол башни восьмигранный с металлической кровлей.

В каждом из ярусов на равноудалённом друг от друга расстоянии находятся по четыре окна.

Входной проём и окна имеют арочные завершения, их обрамляют широкие завершённые крупным замковым камнем архивольты из клинчатого кирпича.

Башня стоит на бутовом ленточном фундаменте.

Диаметр — 7,3 м.

Водонапорная башня № 3 — образец архитектуры специального инженерного сооружения, построенного в начале XX века в комплексе станции Транссибирской железнодорожной магистрали.

См. также 
 Водонапорная башня на площади Маркса
 Водонапорная башня № 1
 Водонапорная башня № 2

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Водонапорные башни России
Башни Новосибирска
Железнодорожный район Новосибирска
Башни, построенные в 1912 году
Здания и сооружения Новосибирска
Водные объекты по алфавиту